Scheiber ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Scheiber (1898–1988), österreichischer Widerstandskämpfer
 Beate Scheiber (* 1974), österreichische Politikerin, Landtagsabgeordnete von Tirol
 Florian Scheiber (* 1987), österreichischer Skirennläufer
 Franz Paul Scheiber (1853–1921), deutscher Verwaltungsjurist
 Hannah Philomena Scheiber (* 1991), österreichische Künstlerin
 Hugó Scheiber (1873–1950), Maler der ungarischen Moderne
 Johannes Scheiber (1879–1961), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Karl Wolfgang Scheiber (1921–2012), österreichischer Regionalpolitiker und Heimatdichter
 Maria Scheiber (* 1961), österreichische Politikerin (Grüne)
 Mario Scheiber (* 1983), österreichischer Skirennläufer
 Mátyás Seiber (1905–1960), ungarisch-britischer Komponist. Aussprache: [maːcaːʃ ʃaibɛr] 
 Matthias Scheiber (* 1946), österreichischer Politiker (ÖVP), Salzburger Landtagsabgeordneter
 Mira Kadrić-Scheiber, österreichische Translationswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Oliver Scheiber (* 1968), österreichischer Jurist und Sachbuchautor
 Sándor Scheiber (auch: Alexander Scheiber, 1913–1985), ungarischer Rabbiner und Gelehrter 

Siehe auch:

 Scheib
 Scheiben